De peruopossummuis (Lestoros inca)  is een zoogdier uit de familie van de opossummuizen (Caenolestidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Thomas in 1917. Het is de enige soort uit het geslacht Lestoros.

Taxonomie 
De peruopossummuis is het enige lid van zijn geslacht Lestoros en wordt in de familie Caenolestidae geplaatst. De soort werd voor het eerst beschreven door de Engelse zoöloog Oldfield Thomas als Orolestes inca in 1917. In 1934 werd de huidige wetenschappelijke naam gegeven, met de beschrijving van het geslacht Lestoros door Oehser.

In de late 20e eeuw, werd er door wetenschappers gedacht dat Lestoros nauw verwant zou zijn aan het geslacht Caenolestes. Een studie uit 2013 op basis van morfologie en mitochondriaal DNA toonde echter aan dat de peruopossummuis samen met de chiliopossummuis (Rhyncholestes raphanurus) een clade vormt, die een zustergroep is van Caenolestes. Onderstaand cladogram is gebaseerd op die studie.

Uiterlijke kenmerken 
De peruopossummuis wordt, net als de andere opossummuizen, gekenmerkt door een lange snuit en kleine ogen. Een studie uit 2013 gaf een gedetailleerde analyse van de morfologie van deze opossummuis. Seksueel dimorfisme was niet prominent aanwezig. De geregistreerde externe metingen waren als volgt: de kop-romplengte varieerde van 9 tot 11,5 centimeter, de staartlengte varieerde van 9,5 tot 13,5 centimeter en de oorlengte lag tussen 1,4 en 1,7 centimeter. Het gewicht varieert van 25 tot 32 gram. De soort heeft een donkerbruine rug en kan een lichtere onderbuik hebben.

Deze soort heeft een relatief sterkere schedel en een kortere onderkaak, wat suggereert dat hij zich kan voeden met harder materiaal dan andere opossummuizen. Het rostrum is niet zo goed ontwikkeld als bij de chiliopossummuis. De tandformule is .
De lange, bladachtige structuur van de kiezen en premolaren zou kunnen wijzen op een dieet van zachte ongewervelde dieren.

Ecologie en gedrag  
Er is weinig bekend over het gedrag van de peruopossummuis. Waarnemingen suggereren dat het terrestrisch en nachtactief is. Net als andere opossummuizen voedt het zich met insecten en kleine ongewervelde dieren. Het is bekend dat de soort een gastheer is van verschillende ectoparasieten, zoals Pterygodermatites.

Voorkomen 
De soort komt voor in de Andes van zuidelijk Peru en aangrenzende gebieden van Bolivia. De soort leeft in elfenbossen, secundaire bossen, Baccharis-struikgewas op hoogtes variërend van 2100 tot 3600 meter boven de zeespiegel in vochtige habitats.

Caenolestidae
Dier uit het Neotropisch gebied
IUCN-status niet bedreigd